Who, WHO может означать:

 who — Unix-утилита, показывает список текущих пользователей в операционной системе
 WHO () — Всемирная организация здравоохранения
 The Who — британская рок-группа, сформированная в 1964 году